Köhlen ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:
 Köhlen (Geestland), Ortsteil der Stadt Geestland im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Köhlen (Luckau), Ortsteil der Gemeinde Luckau (Wendland) im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen